Cyprien (film) - Franse film uit 2009

Personen
 Cyprien Baguette, een Belgische voetballer
 Cyprien Devilers, een Belgisch politicus
 Cyprien Gaillard, een Frans conceptuele kunstenaar
 Cyprien Godebski, een Frans beeldhouwer van Pools/Belgische afkomst
 Cyprien Iov, Frans acteur en komiek
 Cyprien Richard, een Frans voormalig alpineskiër

 Glynn Cyprien, Amerikaanse basketbalcoach
 Jean-Pierre Cyprien, Frans voetballer
 Johnathan Cyprien, Amerikaans American football-speler
 Wylan Cyprien, een in Guadeloupe geboren Frans voetballer

Zie ook
 Saint-Cyprien (doorverwijspagina)